Магдебург () — лёгкий крейсер ВМС Германии периода Первой мировой войны. Головной корабль одноимённого типа.

Крейсер «Магдебург» был заложен компанией «Везер» на верфях в городе Бремен в 1910 году. Спуск на воду состоялся 13 мая 1911 года, введён в состав флота 20 августа 1912 года.

Технические характеристики 
Длина крейсера составляла 138,7 м (136 м по ватерлинии), ширина — 13,5 м, осадка — 5,1 м, водоизмещение — 4550 т. 
На «Магдебурге» были установлены 12 скорострельных орудий калибром 105 мм и длиной в 45 калибров, два расположенных ниже ватерлинии 500-мм торпедных аппарата, а также зенитные орудия. Крейсер нёс 120 морских мин заграждения и устройства для их сброса. Численность команды составляла 373 человека.

Три турбины «Германия» общей мощностью 33 500 л. с. и три винта позволяли развить скорость в 27,6 узлов. При полной загрузке в 1200 тонн угля и крейсерской скорости в 12 узлов «Магдебург» мог пройти 5820 морских миль.

Первая мировая война 

После начала Первой мировой войны «Магдебург» действовал в Балтийском море. В течение первых недель войны крейсер осуществлял бомбардировки и постановку мин возле Либавы. 

В дальнейшем был послан в Финский залив, где 26 августа 1914 в тумане сел на камни у острова Оденхольм у северного побережья современной Эстонии. На выручку были посланы миноносец V-26 и крейсер «Амазон», но попытки спасти корабль закончились неудачей, и вскоре он был захвачен русскими с подошедших крейсеров «Богатырь» и «Паллада». Немецкие суда успели снять часть экипажа, но затем были отогнаны огнём русских судов. При этом был поврежден и сам «Магдебург». 

В суматохе боя эвакуация была прервана, и секретные документы не удалось забрать с севшего на мель судна. По уставу немецкого флота сигнальные книги требовалось сжечь в топке, но она оказалась затоплена забортной водой. Поэтому их пришлось выбросить за борт. Русское командование послало водолазов разыскать их, и после недолгих поисков их работа увенчалось успехом: книги лежали рядом с бортом корабля. Судя по всему, их бросили в воду с крыла ходового мостика. 

В радиорубке «Магдебурга» была найдена вторая сигнальная книга и черновой листок с зашифровкой радиограммы-донесения о недавнем боестолкновении. Зная наименования участвующих в нём русских и германских кораблей, дату, время и место столкновения, русские моряки сумели расшифровать её, а по ней и восстановить германский шифр. 

В кратком бою погибли 15 матросов «Магдебурга», а 60 человек во главе с корветтен-капитаном Хабенихтом сдались в плен русским морякам. Командир корабля Хабенихт, увидев водолазов, понял, что сигнальные книги уже в руках русских. Впоследствии он содержался под усиленной стражей — необходимо было исключить для него возможность передать весть о захвате книг на родину.

Во избежание того, чтобы сигнальные книги достались немцам, русский флот провёл контрразведывательную операцию: было известно, что немецкий агент попытался выйти на связь с Хабенихтом. Роль пленного Хабенихта решил сыграть имевший звание старшего лейтенанта Иван Ренгартен, свободно говоривший по немецки и внешне походивший на капитана. От агента он получил шифрованное указание выяснить судьбу книг и доложить ему. Русские пустили немецкого агента по ложному следу: ему сообщили, что книги якобы были сожжены в котле № 14 крейсера. В действительности русские моряки тайно туда привезли несколько книг в обложках в свинцовом переплёте, которые затем и сожгли. Такие обложки были у сигнальных книг, однако на крейсер были доставлены фальшивые книги. Немцы, отправив экипаж подлодки для обследования борта крейсера «Магдебург», обнаружили котёл и остатки переплётов сгоревших кодовых книг. В случае, если бы кодовые книги оказались целыми, немцам пришлось бы полностью сменить шифр, что затруднило бы работу войскам связи Антанты.

Одна из трех захваченных сигнальных книг была вскоре передана британскому Адмиралтейству, что сыграло решающую роль в раскрытии военно-морского шифра Германии. Раскрытие шифра оказало впоследствии значительное влияние, как на боевые действия на море, так и на ход войны в целом.

Флаг «Магдебурга» стал русским трофеем.

Также с крейсера были сняты орудия, установленные потом на ряд малых кораблей Балтийского флота: канонерская лодка «Храбрый» получила шесть 105-мм пушек, сторожевой корабль «Ястреб» — две, а сторожевые корабли «Копчик» и «Коршун» — по одной.

Командиры корабля

Второй «Магдебург» 
B 1916 году в Киле на верфи Howaldtswerke был заложен новый крейсер типа «Кёльн II» под номером 602, призванный заменить в строю погибший «Магдебург». 17 ноября 1917 года ему было присвоено то же имя, но строительство к концу войны не было закончено, и недостроенный корабль пошел на слом: во-первых, Версальский договор ставил немецкий флот в очень жёсткие рамки, а во-вторых, разоренной войной стране требовался металл, а средств на достройку крейсера не было. 17 ноября 1919 года недостроенный корабль был исключен из состава флота, 28 октября 1921 года продан и в 1922 году разобран на металл.

Примечания

Литература 
 Бубнов, Александр Дмитриевич. В царской Ставке. М.: Вече, 2008. — 272 с. ISBN 978-5-9533-3291-0
 Емелин А. Ю., Бочаров А. А. Легенды крейсера «Магдебург» // Альманах «Цитадель». № 10, 2002, с. 33-44.
 М. А. Партала. Рифы и мифы острова Оденсхольм: к истории захвата секретных документов германского флота на крейсере «Магдебург» в августе 1914 года
 Gerhard Koop/Klaus-Peter Schmolke: Kleine Kreuzer 1903—1918, Bremen bis Cöln-Klasse, Band 12, Schiffsklassen und Schiffstypen der deutschen Marine, Bernard & Graefe Verlag München, 2004, ISBN 3-7637-6252-3
 Matti E.Mäkelä: Das Geheimnis der «Magdeburg»:, Die Geschichte des Kleinen Kreuzers und die Bedeutung seiner Signalbücher im Ersten Weltkrieg, Bernard & Graefe Verlag Koblenz, 1984, ISBN 3-7637-5424-5

Ссылки 
 д/ф "Код «Черного кабинета»" из цикла «Искатели» (РТР, 2017)
 SMS Magedeburg // historyofwar.org
 Magdeburg // german-navy.de

Лёгкие крейсера типа «Магдебург»